

Algemeen 
 Brand (vuur)
 Stadsbrand, waarbij een groot woongebied in vlammen opgaat
 Grote brand (doorverwijspagina), een aantal opzienbarende branden
 Natuurbrand, waarbij een natuurgebied in brand staat, zie hier voor:
 bosbrand, duinbrand, veenbrand (grondvuur) en ook voor loopvuur en kroonvuur
 Brand, uitslag rond de mond van een herpesbesmetting

Branden 
 Ustilaginales of branden, een orde van schimmels
 Koffiebranden, een bewerking bij de productie van koffie
 Branden van de Cacaoboon, een bewerking bij de productie van cacao en chocolade

Personen en personages

Brand als voornaam 
 Brand, personage uit In de Ban van de Ring, zie Lijst van koningen van Dal 
 Brand, een toneelstuk van Henrik Ibsen met Brand in de hoofdrol
 Brand Whitlock (1869-1934), Amerikaans politicus, diplomaat, journalist en schrijver
 Gijsbert Brand Hooijer (1848-1934), Nederlands luitenant-kolonel en tekenaar

Het Germaanse naamelement -brand, zoals als tweede lid van de namen Rembrandt en Hildebrand, had van origine de betekenis: schittering, met name:  (schitterend) zwaard.

Brand als achternaam 
 Adolf Brand (1874-1945) Duits schrijver, anarchist en activist voor seksuele vrijheid
 Anton Brand (1953), Nederlands schrijver
 Arie van den Brand (1951), Nederlands politicus
 Bente van den Brand (1983), Nederlands actrice en zangeres
 Christianna Brand (1907-1988), Brits schrijfster
 Daphny van den Brand (1978), Nederlands voormalig veldrijdster en mountainbikester
 David Brand (1912-1979), 19e premier van West-Australië
 Gerrit Brand (1956), Nederlands schrijver en ondernemer
 Gordon Brand Jr. (1958–2019), Schots golfer
 Gordon J. Brand (1955), Engels golfer
 Hennig Brand (1630?-1692), Duits amateur-scheikundige, 'de laatste der alchemisten'
 Jan Brand (1908-1969), Nederlands hockeyer
 Jo Brand (1957), Engels comédienne en panellid
 Johannes Henricus Brand (1823-1888), Zuid-Afrikaans president
 Katy Brand (1979), Engels actrice, komiek en schrijfster
 Lucinda Brand (1989), Nederlands wielrenster
 Martin Brand (1980), Nederlands christelijk zanger, schrijver en spreker
 Mike Brant (1947-1975), pseudoniem van Moshé Michaël Brand, Israëlisch zanger
 Olga Brand (1905-1973), Zwitserse onderwijzeres en schrijfster
 Paul Brand (1914-2003), Brits arts
 Quintin Brand (1893-1968), Zuid-Afrikaans officier in de Britse luchtmacht
 Russell Brand (1975), Engels komiek, acteur, columnist en presentator
 Stewart Brand (1938), Amerikaans schrijver
 Twan van den Brand (1989), Nederlands veldrijder
 Viktor Brand (1971), Nederlands tv-presentator

Eigennamen

Brand 
 Brand Bierbrouwerij, een Nederlandse brouwerij
 Brand (toponiem), een toponiem aangevende dat hier brandstof werd gewonnen
 Brand (drama), drama in verzen van de Noorse schrijver Henrik Ibsen
 Brand (film), een Nederlandse film uit 2008
 Brand (Halvorsen) (Brand, De usynliges kor) een compositie van Johan Halvorsen
 Brand (motorfiets), zie bij B&S, onder het kopje ''Varianten'

Varianten 
 A Brand, een Belgische rockgroep
 B&S, Brand & Söhne, een Duits historisch motorfietsmerk
 Brand Loyalty / Team Activia, een Nederlandse dubbele schaatsploeg
 Brand Oil, een Nederlandse keten van tankstations
 Brand X, een Britse jazzrock/fusion band
 MTV Brand New, een digitale tv-zender
 Brand New Day, een lied van de rockgroep 10cc

Geografie - Brand 
 Brand (Aken), een plaats in de Duitse gemeente Aken, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Brand (Beekdaelen), een buurtschap in de gemeente Beekdaelen in de Nederlandse provincie Limburg
 Brand (Noord-Brabant), een gehucht in de gemeente Maashorst in Noord-Brabant
 Brand (Opper-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
 Brand-Erbisdorf, een plaats in de Duitse deelstaat Saksen
 Brand-Laaben, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
 Brand-Nagelberg, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
 Brand in Vorarlberg, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg
 Natuurgebied (In de) Brand bij Hechtel

Geografie - De Brand 
 De Brand ('s-Hertogenbosch), een bedrijvenpark in 's-Hertogenbosch
 De Brand (Nederland), een natuurgebied in de gemeenten Tilburg en Haaren, bij de Loonse en Drunense Duinen
 De Brand (België), een natuurgebied in Belgisch-Limburg
 Sportpark De Brand, in de Nederlandse plaats Berlicum
 In de Brand, een bosreservaat bij de Belgische plaats Hechtel

Geografie - Branden 
 Branden (plaats), plaats in de Deense regio Noord-Jutland

Zie ook 
 Brant (doorverwijspagina)
 Brandt (doorverwijspagina)
 Brants (doorverwijspagina)
 Brandts (doorverwijspagina)
 Brander (doorverwijspagina)
 Verbranding
 Vuur